Traktat kiachtański (1727) – porozumienie graniczne pomiędzy Imperium rosyjskim a Cesarstwem chińskim
 Traktat kiachtański (1915) – trójstronne porozumienie zawarte między Rosją, Republiką Chińską i Mongolią Zewnętrzną